Obertimpfler war der bürgerliche Familienname von

 Lina Loos, Journalistin und Kabarettistin,
 ihrem Bruder Karl Forest, Schauspieler,
und beider Eltern
 Carl Obertimpfler (82 Jahre, † 1927), Cafetier, und
 Carolina geb. Ockermüller (1851–1922).